Amerikai Egyesült Államok
Rougemont, település Észak-Karolina államban
 Franciaország
Rougemont, település Côte-d’Or megyében
Rougemont, település Doubs megyében
 Kanada
Rougemont, település Québec államban
 Svájc
Rougemont, település Vaud kantonban